T7 oder T 7 steht für:

 Elsaß-Lothringische T 7, Tenderlokomotiven der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Luftfahrzeugkennzeichen für San Marino
 Mecklenburgische T 7, Schmalspurlokomotiven der Großherzoglich Mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn
 Preußische T 7, Güterzugtenderlokomotiven der Preußischen Staatseisenbahnen
 Twin Jet (IATA-Code), französische Fluggesellschaft
 der ehemalige Tauglichkeitsgrad 7 nach dem Wehrpflichtgesetz, siehe Tauglichkeitsgrad#T7 (verwendungsfähig mit starken Einschränkungen in der Grundausbildung, innendiensttauglich)
 VW Transporter, 7. Generation, VW Multivan T7 (2021)
 T7-Phage, offiziell Escherichia virus T7, Virus-Spezies, die anfällige Bakterienzellen infiziert (Bakteriophage)

T-7 steht für:
 Boeing T-7, amerikanisches Schulflugzeug
 Fuji T-7, japanisches Flugzeug
 Sojus T-7, Missionsbezeichnung für den Flug eines sowjetischen Sojus-Raumschiffs
 T-7 (Rakete), chinesische Höhenforschungsrakete

t-7 steht für:
 t-7 bezeichnet den Tag eine Woche vor einem Termin (time) im Sinn eines tageweisen Countdowns; in Angelsachsen: d-7 (day)

T7